Исторический центр Минска — это старейшая часть города, включающая в себя «Верхний город», «Троицкое предместье», «Раковское предместье». Многочисленные войны, пожары, постройки различного времени, назначения и архитектурных стилей влияли на формирование облика старейшей части Минска.  

На территории исторического центра Минска размером в 80 гектаров находится 227 зданий и сооружений общей площадью 3 583 000 м². Эта часть города знаменита своими величественными храмами, памятниками, музеями и архитектурой, в ней можно увидеть главные достопримечательности разных эпох и стилей, таких как классицизм и барокко, модерн. Минск, один из древнейших славянских городов, неоднократно менял свой языковой, конфессиональный, этнический и архитектурный облики.

В Минске жили люди разных национальностей и конфессий, оказавшие большое влияние на развитие культуры, литературы, архитектуры и науки. История и культура Минска обогатились достижениями других культур, усвоили их ценности и религиозные традиции. Различные религиозные направления оказали большое влияние на развитие культового зодчества исторического центра Минска, где располагается много костёлов, храмов, монастырей.

Описание 

Первое упоминание о Минске в древнерусской летописи «Повесть временных лет» относится к 3 марта 1067 года. 

Архитектор Ф. Крамер разработал в 1800 году первый проектный план города. Регулярные планы также разрабатывались в 1809, 1817, 1873, 1890 и 1896 годах. Каждый новый этап фиксировал осуществлённые изменения и предусматривал дальнейшее развитие и благоустройства города. В 1817 году был разработан новый проектный план, по которому основной градостроительной осью являлась река Свислочь.

На территории Минска бытовали различные языки, а именно: польский, русский, идиш, белорусский. Город исторически является многоконфессиональной территорией, где представлены православие, католицизм, протестантизм, иудаизм, ислам . 

Население города с течением времени неоднократно видоизменялось. Если первоначально здесь существовало славянское поселение, то позднее значительную долю горожан составили татары и евреи. Пребывание белорусских земель в составе Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи и СССР способствовало влиянию на городскую жизнь также  польской и российской культуры через представителей этих этносов. Многонациональное сообщество создавало с одной стороны — мультикультурную среду, а с другой — во многих проявлениях жители сохраняли обычаи и традиции, свойственные своим народам.

Вместе с этнической белорусской территорией Минск включался в состав различных административно-политических образований, будучи местом, где сосредотачивались ремесла и торговля, культура и повседневный быт. Город вобрал в себя разнообразие историко-культурных форм, которые обусловили его внутреннюю духовную жизнь и определили необычность архитектурных форм сохранившейся застройки центра белорусской столицы.

 В историческом центре Минска сосредоточены крупнейшие культовые сооружения.  Представители различных национальностей создавали собственные школы, гимназии, училища, больницы, библиотеки, благотворительные общества и свои общины, строили костёлы, храмы, мечети, а также оказывали большое влияние на развитие литературы, музыки, театра и других сфер жизни города.

Реконструкция (Реставрация) исторического центра Минска 
На сегодняшний день государственная политика Беларуси направлена на восстановление исторического центра Минска.  

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Указом от 14 июля 2004 года №330 «О развитии исторического центра г. Минска» возложил функции единого заказчика в историческом центре на Минский горисполком, который в свою очередь делегировал данное право КУП «Минская спадчина». 

Министерство культуры осуществляет ведение Государственного списка историко-культурных ценностей Республики Беларусь в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь. Министерство культуры направлено на сохранение и развитие комплекса историко-культурных ценностей «Исторического центра г. Минска».

Объекты реконструкции

Реконструкция и реставрация застройки 
 I очередь - часть Верхнего города, ограниченная рекой Свислочь, улицей Интернациональной, площадью Свободы, улицей Максима Богдановича; 
 II очередь - квартал Троицкое предместье, ограниченный рекой Свислочь, улицей Сторожевской - улицей Максима Богдановича;
 III очередь - часть Верхнего города и территория, прилегающая к нему, ограниченная площадью Свободы, улицей Интернациональной, улицей Городской вал.

Архитектурные памятники 
 Гостиный двор;
 Троицкое предместье - является одним из самых важных достопримечательностей Минска;
 Монастырь Святого Духа Базилианок;
 Собор Святых Апостолов Петра и Павла;
 Кафедральный собор Девы Марии;
 Кафедральный собор Сошествия Святого Духа;
 Площадь Свободы.

Литература 
 Гісторыя Мінска. 1-е выданне. — Мінск: БелЭн, 2006.
 Кулагина А. Н. Минск: Исторический очерк. — Минск: Універсітэцкае, 1994. — 48 с.
 Шпилевский П. М. Путешествие по полесью и белорусскому краю. — Минск: Полымя, 1992. — 251 с.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20141126190202/http://minsk-old-new.com/minsk-2610-ru.htm  
 https://web.archive.org/web/20141229153420/http://spadchina.by/flash-version.html   
 https://web.archive.org/web/20141229153454/http://spadchina.by/ru/plan-istoricheskogo-tsentra/view   
 http://library.by/shpargalka/belarus/belarus/003/bel-116.htm    

Здания и сооружения Белоруссии, находящиеся под угрозой уничтожения